Walenty Zieliński  herbu Świnka (ur. przed 1602, zm. w 1646 roku) – kasztelan płocki w 1618 roku, kasztelan ciechanowski w 1617 roku, chorąży ciechanowski.

Jako senator był obecny na sejmach: 1620, 1623, 1625, 1632 (III), 1635 (I) i 1638 roku.

Był elektorem Władysława IV Wazy z województwa płockiego w 1632 roku, podpisał jego pacta conventa.

Miał dwie żony:
 Barbarę Herburtówną z Fulsztyna (zm. 1626), córkę Mikołaja Herburta ze Zboiska (zm. 1639) i wdowę po Janie ze Żmigroda Stadnickim oraz
 Mariannę Ossolińską (fl. 1631–1647) – którą zaślubił w 1631 roku.

Przodkowie

Bibliografia 
 Suffragia Woiewodztw y Ziem Koronnych, y W. X. Litewskiego, Zgodnie ná Naiásnieyssego Władisława Zygmunta ... roku 1632 [b.n.s.].  
 Grzegorz Zieliński, Chronologia senatorów połockich, w: Notatki Płockie, 3/8 1958, s. 42.
 Gustaw Zieliński, Jan Zieliński, Wiadomość historyczna o rodzie Świnków oraz rodowód pochodzącej od nich rodziny Zielińskich herbu Świnka, część II. Od roku 1600 do czasów obecnych, Toruń 1881, s. 49-55

Przypisy 

Chorążowie ciechanowscy
Członkowie stanu rycerskiego I Rzeczypospolitej
Elektorzy Władysława IV Wazy
Elektorzy władców Polski (województwo płockie)
Kasztelanowie ciechanowscy
Kasztelanowie płoccy
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1620
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1623
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1638
Senatorowie na sejmie elekcyjnym 1632
Senatorowie na sejmie zwyczajnym 1635
Senatorowie świeccy I Rzeczypospolitej
Senatorowie za panowania Zygmunta III Wazy
Senatorowie za panowania Władysława IV Wazy
Sygnatariusze paktów konwentów Władysława IV Wazy
Urzędnicy ziemscy I Rzeczypospolitej
Walenty Zieliński
Zmarli w 1646